Szadkowice peut faire référence à :

 Szadkowice, un village polonais du powiat d'Opoczno
 Szadkowice, un village polonais du powiat de Zduńska Wola